Церковь Святого Антония Падуанского () — католический храм в городе Поставы, Республика Беларусь. Относится к Поставскому деканату Витебского диоцеза. Памятник архитектуры в стиле неоготика, построен в 1898—1904 годах. Храм включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, освящён во имя святого Антония Падуанского. Расположен по адресу: ул. Набережная, д.6.

История 
Католический приход в Поставах был образован в 1516 году, когда здесь был построен деревянный костёл Божьей Матери. 

Во время русско-польской войны 1654—1657 годов храм был полностью уничтожен. 

В инвентаре имения Поставы князя Альбрехта Владислава Радзивила за 1628 год рассказывается следующее: "Местечко Поставы. Вначале деревянный костел со всем необходимым инвентарем и плебания возле него, корчма с белой избой и пекарней, обшитой драницей, на улице, что идет от Заречья, церковь во имя святого Николая со всем инвентарем". В 1640 году королевский секретарь Станислав Беганский выступил инициатором основания францисканского монастыря в Поставах. Монастырь и храм при нём были построены в крутой излучине реки Мяделки. 

В 1760 году костел был уничтожен пожаром.

В 1784 году в Поставах действовал новый деревянный костел с двумя башнями.

После восстания 1830 года монастырь был закрыт, остатки монастырской церкви разобрали.

В 1886 году настоятелем Поставского прихода Дисненского деканата был ксендз Станислав Высоцкий.

На месте бывшей монастырской церкви по проекту архитектора Артура Гойбеля в 1898—1904 годах (по другим данным в 1880—1887 годах) было возведено современное неоготическое здание из красного кирпича. Строительство велось на фундаменте старой церкви монастыря, однако новая церковь сориентирована по линии север-юг, в то время как старая имела традиционную ориентацию восток-запад. Новый храм получил имя святого Антония Падуанского.

В 1915 году настоятелем Поставского костела Надвилейского деканата был Иосиф Крауялис.

Во время Первой мировой войны костёл был сильно повреждён, существенные повреждения получили своды, кровля, окна, двери; уничтожены металлическая ограда вокруг храма, орган, главный алтарь и амвон. 

После войны Поставы оказались в составе Польши, храм был отреставрирован. 

В 1939 году Поставы вошли в состав БССР. Последний настоятель ксендз Болеслав Мацеевский был арестован и погиб в сталинских лагерях. 

После Второй мировой войны в храме сделали склад, затем там располагались цеха промышленного предприятия.

В 1988 году церковь Антония Падуанского была возвращена католическому приходу. После длительной реставрации храм был открыт для богослужений. Окормляют приход священники из .

Архитектура 
Церковь относится к типу трёхнефной базилики с пятигранной апсидой, поперечным трансептом и двумя боковыми ризницами. Корабль храма и рукава трансепта накрыты высокой двускатной черепичной крышей. Над перекрестьем центрального нефа и трансепта расположен небольшой шпиль. Главная архитектурная доминанта церкви — четырёхгранная колокольня с гранёным шпилем над центральной частью главного фасада.

Литература 
 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭН, 1993. — 620 с. ISBN 5-85700-078-5
 Кулагін А. М. Каталіцкія храмы Беларусi. — Мінск: 2008. ISBN 978-985-11-0395-5

Примечания

Ссылки 
 О храме на сайте Католической церкви в Белоруссии
 radzima.org
 Глобус Беларуси

Храмы, заложенные в 1898 году
Храмы, построенные в 1904 году в Белоруссии
Антония
Здания и сооружения Постав
Поставы
Неоготическая архитектура Белоруссии